

Hydronymes 

 L'Ante est une rivière française qui coule dans le département de la Calvados. C'est un affluent de la Dives ;
 l'Ante est une rivière française qui coule dans le département de la Marne. C'est un affluent de l'Aisne en rive gauche, donc un sous-affluent de la Seine par l'Aisne et l'Oise.

Toponymes 

 Martigny-sur-l'Ante est une commune française, située dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie. Elle est traversée par l'Ante.
 Sivry-Ante est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne. Elle est traversée par l'Ante.

Autres 
 Ante (prénom)
 « Ante » est un autre nom du pilastre, élément architectural décoratif.
 Ante est une boisson autrefois consommée à Lima, capitale du Pérou.